Créé en 2007, à Shanghai, Chine, GongChang.com(chinois simplifié:世界工厂网） est une plate-forme multilingue de commerce en ligne comme Alibaba. Après huit ans de développement, GongChang.com est devenu maintenant un des plus importants sites commerciaux en Chine.

GongChang.com est totalement gratuit avec ses 7 versions linguistiques. Y compris les versions linguistiques chinoise, anglaise, française, espagnole, japonaise, russe et arabe.

En regroupant plus de  24 millions des informations d'entreprise du monde, dont la plupart chinoise, GongChang.com s'est consacré pour favoriser le progrès du commerce en ligne sur l'intérieur et l'extérieur.

En mais 2014, GongChang.com et Google se sont accordés pour la promotion de Google Adwords en Chine et le premier centre d'expérience de Google Adwords a ainsi été établi.

Histoire 
 En , la création de l'équipe de GongChang.com
 En , la mise en ligne du site GongChang.com
 En , le lancement de la version mobile de GongChang.com
 En , la première amélioration du système de GongChang.com
 En , la conception de la version internationale de GongChang.com 
 En , le lancement officiel de la version anglaise de GongChang.com
 En , la mise en ligne des versions arbre et espagnole de GongChang.com
 En , GongChang.com a été conféré le titre "site Web sécurisé international" par le Bureau de la sécurité publique du district Pudong de Shanghai en Chine.
 En , GongChang.com a gagné le titre "site de sécurité de niveau AAA de Shanghai" pour la deuxième fois.
 En , l'inauguration des versions française, russe et japonaise de GongChang.com
 En mais 2014, l'établissement du premier centre d'expérience de Google Adwords en Chine.
 En , le lancement de la version mobile et internationale de GongChang.com

Notes et références 

Site web chinois